José Rodríguez Vázquez puede referirse a:

 José Rodríguez Vázquez (1889-1972); futbolista español;
 José Manuel Rodríguez Vázquez (1980-); deportista paralímpico español.